Семилетов:
 Семилетов, Игорь Петрович — российский полярный исследователь
 Семилетов, Эммануил Фёдорович (1872 — 1919) — казачий генерал